Giorgio Falco – storico torinese nato nel 1888
 Giorgio Falco – scrittore nato nel 1967